En Pologne, Rembów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Rembów, un village du powiat de Łask
 Rembów, un village du powiat de Sieradz

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Rembów, un village